Spojení písmene M a číslice 24 může mít různé významy:

 Messier 24 – hvězdné mračno ve souhvězdí Střelce
 M24 Chaffee – americký lehký tank
 M24 SWS – vojenská varianta pušky Remington 700